Adrian Brunner, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de centre. Il est le frère de Damien Brunner.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="4" |2006-2007 || Kloten Flyers || LNA|| 4 || 0 || 0 || 0 || 2||-||-||-||-||-
|-
|Kloten U20 || Juniors Élites A||12||7||8||15||24||-||-||-||-||-
|-
|EHC Winterthour || ||17||9||14||23||16||12||2||9||11||28
|-
| Suisse -20 ans || LNB||10||4||2||6||8||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008 || HC Ajoie || LNB
|| 48 || 12 || 17 || 29 || 46 || 14 || 5 || 3 || 8 || 33  
|-
| 2008-2009 ||  HC Ajoie || LNB
|| 42 || 14 || 23 || 37 || 65 || 9 || 1 || 1 || 2 || 22  
|-
| 2009-2010 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 48 || 7 || 12 || 19 || 40 || 6 || 1 || 1 || 2 || 37  
|-
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 43 || 3 || 10 || 13 || 22 || 17 || 2 || 4 || 6 || 6   
|-
| rowspan="2"|   2011-2012 || HC Genève-Servette || LNA
||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   
|-
| CP Berne || LNA
|| 22 || 1 || 2 || 3 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
| 2012-2013 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 26 || 1 || 3 || 4 || 20 || 12 || 3 || 3 || 6 || 12  
|-
| 2013-2014 || HC Olten || LNB || 35 || 4 || 8 || 12 || 42 || 6 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
| 2014-2015 || HC Olten || LNB || 42 || 12 || 17 || 29 ||  34|| 4|| 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || HC Thurgovie || LNB || 35 || 9 || 18 || 27 || 54 || 7 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 2016-2017 || HC Thurgovie || LNB || 48 || 12 || 28 || 40 || 56 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Thurgovie || LNB || 31 ||8 ||	13 || 21 || 24 || 6 ||	0 || 3 ||3 ||8
|-
| 2018-2019 || EHC Kloten || LNB || 17|| 3|| 0|| 3|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || EHC Kloten || LNB || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || EHC Winterthour || LNB || 14|| 2|| 7|| 9|| 16|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en octobre 1987
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EHC Winterthour
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du CP Berne
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Thurgovie